16. појединачно првенство САД у шаху одржано је у Њујорку од 15. децембра 1963. до 3. јануара 1964. године. Победник турнира је био Боби Фишер са најбољим резултатом икада на првенствима САД од 11 бодова из 11 партија (без иједне изгубљене партије).

Турнирска табела

Референце 

Првенства САД у шаху
Шаховски турнири
Шах у 1963.
Шах у 1964.